Az 1989–1990-es magyar női kézilabda-bajnokság a harminckilencedik női kézilabda-bajnokság volt. A bajnokságban tizennégy csapat indult el, a csapatok két kört játszottak.

A Debreceni MVSC új neve Debreceni VSC lett.
A Szegedi Textilművek új neve Secotex SE lett.
A Dunaújvárosi Kohász új neve Dunaferr SE lett.
A Győri Richards új neve Győri Sportközpont SE lett.

Tabella 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem D: Döntetlen V: Vereség G+: Dobott gól G-: Kapott gól P: Pont

Források 
A magyar sport évkönyve 1990
 magyar bajnokságok - kezitortenelem.hu

N1989
Magyarno~ikezilabdabajnoksag
Magyarno~ikezilabdabajnoksag